Mia Pojatina (Nova Gradiška, 1995.) je hrvatska manekenka, te Miss Universe Hrvatske 2018. Predstavljala je Hrvatsku na Miss Universe u prosincu 2018. u Bangkoku na Tajlandu.

Životopis

Mia je diplomirala medicinsko-laboratorijsku dijagnostiku na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, svira klavir, trenira odbojku, a u slobodno vrijeme bavi se boksom i pjeva.

Nova Gradiška

Izbori ljepote